Андре́й Никола́евич Жига́лов () — советский и российский актёр кино, профессиональный клоун, известный в мире как «клоун без грима», автор и исполнитель песен.

Биография 
Родился 21 апреля 1966 года в Челябинске. По окончании школы учился в профессионально-техническом училище. Получив специальность сварщика, работал на Челябинском тракторном заводе. В 1984—1986 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии в городе Шуя. Демобилизовался в звании старшего сержанта.

В 1987 году поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ). Педагогами по клоунаде были А. Смыков и Б. Бреев. На первом курсе образовался дуэт «Эдди и Жанни» с Эдуардом Алексеенко.

Во время учёбы был приглашён на главную роль Коли в трагикомедии Николая Досталя «Облако-рай». Картина была замечена и зрителями, и профессионалами кино, с успехом демонстрировалась на ряде кинофестивалей. За роль Коли Жигалов был признан лучшим актёром 1991 года. После удачного дебюта снялся ещё в нескольких фильмах.

Некоторое время работал вместе с Эдуардом Алексеенко в «Центре Эксцентрики» Александра Жеромского.

В 1992 году награждён золотой медалью на престижном цирковом фестивале в Париже — «Цирк завтрашнего дня». В 2003 году получил наивысшую цирковую награду — «Серебряного клоуна» на фестивале в Монте Карло из рук принцессы Стефании.

В 2005 году Жигалов откликнулся на предложение Николая Досталя сняться в продолжении фильма «Облако-рай» — картине «Коля — перекати поле». В нём также сыграли Алла Клюка, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Владимир Толоконников, Лев Борисов, Анна Овсянникова. На кинофестивале «Окно в Европу» (2005) фильм был отмечен Специальным призом жюри «Золотая ладья». В 2007 году Жигалов снялся в картине совместного производства Казахстана, Германии, России и Франции «Песни южных морей» в постановке режиссёра из Киргизии Марата Сарулу. Премьера фильма в России состоялась 10 апреля 2008 года.

Продолжает свою клоунскую карьеру и работает в самых известных цирках и варьете, таких как цирк Roncalli, Knie, variete Wintergarten и многих других.

Актёрские работы 
 1990 — Тело — Стёпа
 1990 — Сестрички Либерти — Генка
 1990 — Облако-рай — Коля
 1992 — Воспитание жестокости у женщин и собак — Витёк
 1992 — Отшельник
 1997 — Это несерьезно
 2005 — Коля — перекати поле — Коля
 2008 — Песнь южных морей
 2009 — Семья
 2011 — Товарищи полицейские — 22 серия «Беглец» — Вася Скворцов

Призы 
 Фильм «Облако-рай» — приз «За разрушение барьера между фильмами для избранных и кино для всех» на кинофестивале «Кинотавр-91» (Сочи);
 «Серебряный Леопард» — специальный большой приз жюри и вторая премия (30 тыс. швейцарских франков), приз экуменического жюри, приз молодёжного жюри, приз Международной конфедерации экспериментального кино в Локарно-91;
 Кинофестиваль молодых актёров в Женеве-91;
 Приз «Золотой Овен-92»;
 Гран-при II MFEC (Франция);
 Специальный приз жюри актёрскому составу (Андрей Жигалов, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Алла Клюка, Владимир Толоконников);
 По опросу кинокритиков и журналистов — лучший актёр года 1991 года;
 Участие в конкурсных программах МКФ: в Роттердаме, Гётеборге, Зельбе, Франкфурте-на-Майне, Седанкюле, Вальядолиде, Саниоро, Портленде, Кливленде, Вашингтоне;
 Академическая премия имени С. Вавилова 1992 года;
 Золотая медаль на фестивале Цирк Завтрашнего Дня (), Париж, 1992 год;
 Серебряный Клоун Монте-Карло, 2003 год.

Примечания

Ссылки 

Клоуны по алфавиту
Клоуны СССР
Клоуны России
Персоналии:Челябинск
Актёры России